Lichaam (biologie) - het lijf van een dier
 Menselijk lichaam
 Lijf (kleding) - onderdeel van een kledingstuk
 Lijfje - kledingstuk voor vrouwen